Gōtarō Mikami, médecin japonais
Kan Mikami, chanteur japonais
Kazuyoshi Mikami, footballeur japonais
Masataka Mikami, joueur de rugby à XV japonais
Sadayuki Mikami, photographe japonais
Seiko Mikami, artiste japonaise
Shoko Mikami, footballeuse japonaise
Shinji Mikami, créateur et producteur japonais de jeu vidéo
Teru Mikami, personnage de fiction de Death Note
Yoshio Mikami, mathématicien japonais

Mont Mikami, montagne japonaise